Korado Korlević född 19 september 1958 i Poreč, är en kroatisk amatörastronom.

Minor Planet Center listar honom som K. Korlevic och som upptäckare av 1295 asteroider. Han har även upptäckt 2 kometer.

Asteroiden 10201 Korado är uppkallad efter honom.

Kometer upptäckta av Korado Korlević

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av Korado Korlević

Referenser 

Kroatiska astronomer
Män
Födda 1958
Levande personer
Astronomer under 1900-talet
Astronomer under 2000-talet